Anrão (em hebraivo: עַמְרָם, hebraico transliterado:Amram, cujo significado é  Amigo do mais alto/ou "amigo do Altíssimo". Conforme Êxodo 6:20, Anrão é o pai de Moisés (da tribo de Levi, descendente dos Coatitas). Parece que seu nome é citado em Mateus 1:3, como Esrom (pai de Arão), mas esse Esrom vai ser outro homem, lendo o livro de Rute 4:19.20, vemos que Esrom é Avô do sogro de Arão (filho de Anrão,irmão de Moisés); sendo assim Anrão e Esrom são dois homens diferentes.

NO CRISTIANISMO

Anrão, em hebraico Amram (עמרם), provavelmente significa “povo exaltado”. Em algumas versões da Bíblia, o nome é traduzido para Amrão, Amram ou Ameram.

Duas pessoas são mencionadas na Bíblia com este nome:

1. O filho de Coate e neto de Levi. Ele se casou com Joquebede, a irmã de seu pai, e seus filhos foram: Arão, Miriã e Moisés (Êx 6:18,20; Nm 3:19). Ele morreu no Egito aos 137 anos de idade (Ex 6:20). Seus descendentes foram chamados de anramitas (Nm 3:27; 1 Cr 26:23)

2. Um descendente ou filho de Bani (Ed 10:34).

No Alcorão 
Anrão é arabicizado para Imran. No Alcorão, anrão é o pai de Maria, a mãe de Jesus. Anrão, pai de Moisés e Arão, é um patriarca reverenciado do Islã. O Alcorão diz:

Deus escolheu Adão e Noé, a família de Abraão, e a família de Anrão acima de todos os povos, -
-Alcorão, sura 3 (A Casa de Imran), versículo 33.

Apesar de os estudiosos muçulmanos freqüentemente debaterem sobre quem este versículo refere-se, a maioria dos comentaristas clássicos e modernos tradutores tomaram a opinião de que ele se refere a Anrão, pai de Moisés e Aarão. Através dele viriam muitos outros sacerdotes e profetas, incluindo Ana, Isabel, Mariam (Maria), João Batista e Isa (Jesus).

Família 
Segundo a Bíblia, esta é a sua família:

Personagens do Antigo Testamento
Pessoas citadas no Alcorão
Moisés
Personagens da Torá
Deuteronômio
Personagens bíblicos incestuosos